Брукс () — англомовне прізвище та топонім.

Прізвище 

 Ван Вік Брукс (, 1886—1963) — американський літературознавець.
 Брендон Брукс (; 1981) — американський ватерполіст, олімпійський медаліст (2008).
 Вільям Роберт Брукс (; 1844—1922) — американський астроном.
 Гарт Брукс (; 1962) — американський виконавець кантрі-музики.
 Дакода Брукс (; 1988) — американська порноакторка.
 Джеймс Брукс (; 1940) — американський продюсер, сценарист та режисер.
 Джемі Брукс (; 1982) — британська порноакторка.
 Джеральдін Брукс (; 1955) — американська журналістка й письменниця, лауреатка Пулітцерівської премії (2006).
 Джон Брукс (; 1993) — німецький і американський футболіст.
 Джошуа Брукс (; 1761—1833) — британський анатом і натураліст.
 Елкі Брукс (; 1945) — британська вокалістка, композитор, автор текстів.
 Керолайн Хоук Брукс (; 1840—1913) — американський скульптор.
 Луїза Брукс (; 1906—1985) — американська танцівниця, модель, актриса німого кіно.
 Макс Брукс (; 1972) — американський письменник та сценарист, син режисера Мела Брукса.
 Мел Брукс (; 1926) — американський режисер, сценарист, композитор, комік, актор і продюсер.
 Мо Брукс (; 1954) — американський політик-республіканець.
 Натан Брукс (; 1933) — американський боксер найлегшої і легшої ваги. Олімпійський чемпіон (1952).
 Ніл Брукс (; 1962) — австралійський плавець, олімпійський чемпіон (1980).
 Пітер Брукс (; ?) — провідний науковий консультант з питань національної безпеки американської фундації Heritage («Спадщина»)
 Річард Брукс (; 1912—1992) — американський кінорежисер, сценарист, продюсер, прозаїк.
 Рой Брукс (; 1938—2005) — американський джазовий ударник і перкусіоніст.
 Теренс Дін Брукс (), також відомий як Тері Брукс () — американський письменник-фантаст.
 Тіна Брукс (; 1932—1974) — американський джазовий саксофоніст (тенор) і композитор.
 Фред Брукс (; 1931) — інженер програмного забезпечення та вчений-інформатик.

Топоніми

Брукс (округ)
 Брукс — місто, штат Джорджія
 Брукс — місто, штат Мен
 Брукс — місто, штат Міннесота
 Брукс — переписна місцевість, штат Кентуккі
 Брукс — переписна місцевість, штат Орегон

Інше 
 2773 Брукс (2773 Brooks) — астероїд головного поясу, відкритий 6 травня 1981 року.
 Комета Понса — Брукса (12P/Pons-Brooks) — короткоперіодична комета галеєвского типу з періодом 71 рік. Пройде перигелій в 2024 році.
 Теорема Брукса — у теорії графів встановлює зв'язок між максимальним степенем графу і його хроматичним числом.

Посилання 
 

Англійські прізвища